Валожу́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 440 км на південь від Парижа, 140 км на схід від Бордо, 39 км на південний схід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 122 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 247,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Валожуль на сайті французького Національного інституту географії
 Валожуль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Валожуль на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Валожуль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Валожуль на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь